Jan Lambertus Faber (1875 - 1958), Nederlands politicus
 Jan Faber (1917-2001), Nederlands verzetsstrijder